Pfarrkirche Greith steht für:

 Pfarrkirche Greith bei Neumarkt, Bezirk Murau
 Pfarrkirche St. Ulrich in Greith, Bezirk Deutschlandsberg